Слободя́н — українське прізвище, походить від слова слобода.

 
 Слободян Анатолій Васильович ( 1953) — генеральний директор «Укрзалізниці», начальник Південно-Західної залізниці.
 Слободян Антон Васильович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Слободян Артем Володимирович — молодший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Слободян Василь Михайлович ( 1951) — український історик архітектури та краєзнавець.
 Слободян Едуард Геннадійович (1986—2014) — солдат Збройних сил України; учасник російсько-української війни.
 Слободян Микола Іванович ( 1935) — український кінознавець і педагог, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, доцент.
 Слободян Михайло Петрович (19 жовтня 1920 — 4 листопада 1991) — український біолог, постраждав в часи утисків української інтелігенції тоталітарним режимом СРСР
 Слободян Митрофан Лук'янович (1918—1984) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1946).
 Слободян Наталія Василівна (1923—2013) — українська балерина.
 Слободян Олег Феліксович ( 1977) — полковник ДПСУ, заслужений журналіст України.
 Слободян Олександр В'ячеславович (*1956) — український підприємець, депутат, власник ЗАТ «Оболонь».
 Слободян Петро Петрович (1953-2020) — радянський футболіст, український тренер та викладач.
 Слободян Степан Петрович (1923—1950) — лицар Срібного хреста заслуги УПА та Бронзового хреста бойової заслуги УПА
 Слободян Роман (1889-?) — український громадський діяч у США.
 Слободян Тарас Ігорович (1982—2014) — активіст Євромайдану.
 Слободян Филимон Кирилович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Слободян Юлія ( 1992) — українська художня гімнастка.

 Примітки

Українські прізвища